Riedinger ist der Familienname folgender Personen:

 August Riedinger (1845–1919), deutscher Unternehmer
 Ferdinand Riedinger (1844–1918), deutscher Chirurg und Hochschullehrer in Würzburg
 Johann Riedinger (1825–1893), österreichischer Lehrer und Kirchenkomponist
 Lothar Riedinger (* 1954), deutscher Politiker (CDU)
 Ludwig August Riedinger (1809–1879), deutscher Unternehmer
 Markus Riedinger (* 1967), deutscher Kabarettist, siehe Onkel Fisch
 Moritz Riedinger (* 1999), deutscher American-Football-Spieler
 Rudolf Riedinger (1924–1998), deutscher Patristiker

Siehe auch: 
 Ridinger
 Rittinger
 Riediger